Жувене — фамилия французских художников, братьев: 

Жувене, Жан (1644-1717) — исторический живописец (более известный).
Жувене, Франсуа (1664-1749) — художник-портретист.